Termenul Auto se poate referi la:
 Apocopă a termenului automobil.
 Auto judiciar, tip de decizie judiciară.
 Auto de fe, o manifestație publică de-a Inchiziției.
 Auto sacramental, o piesă de teatru, alegorică-religioasă.

Link-uri externe 

Dezambiguizare